La battaglia di Narva del 1700, combattuta il 30 novembre nel corso della grande guerra del nord (1700-1721), fra le truppe svedesi guidate da Carlo XII e quelle russe condotte da Carlo Eugenio di Croÿ;
 La Battaglia di Narva del 1944 combattuta nel corso della seconda guerra mondiale, tra il mese di gennaio e quello di settembre del 1944, fra le truppe tedesche del Terzo Reich e quelle dell'Unione Sovietica.